Кумпан — фамилия, известные носители:

 Кумпан, Елена Андреевна (1938—2013) — советская и российская поэтесса, мемуаристка.
 Кумпан, Семён Васильевич (1881—1948) — советский геолог, профессор.

См. также 
 Кумпанство